

Pessoas
Steve Fisk
Richard Hugh Fisk
Robert Fisk
Eliot Fisk

Localidades
Fisk (Missouri)

Outros
Escolas Fisk

Desambiguação